

Добринська сільська рада — сільське поселення, Александровський район, Оренбурзька область
 Добринська сільська рада — сільське поселення, Добринський район, Липецька область

Добринська сільська рада — колишня сільська рада, Володарсько-Волинський район, Житомирська область